

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Stańkowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna 
 Stańkowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne

Miejscowość na Ukrainie  
 Stańkowa – wieś w rejonie kałuskim obwodu iwanofrankowskiego

Inne 
 Stańkowa – potok, dopływ Łososiny
 Stańkowa – szczyt w Beskidzie Makowskim